Tomocerus är ett släkte av urinsekter. Tomocerus ingår i familjen långhornshoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långhornshoppstjärtar
Tomocerus